Gustav (Gustaf) Hansson kan syfta på:

Gustav Hansson i Gårda (1878–1932), svensk skomakarmästare och riksdagsledamot
Gustaf Henry Hansson (1894–1976), svensk civilingenjör och riksdagsledamot
Gustav Hansson i Örebro (1896–1958), svensk skoarbetare, fackföreningsman och riksdagsledamot